Beinwil est une commune suisse du canton de Soleure
 Beinwil (Freiamt) est une commune suisse du canton d'Argovie 
 Beinwil am See est une commune suisse du canton d'Argovie